Wojciech Maciejewski (?) – muzyk, gitarzysta
 Wojciech Maciejewski (ur. 1923) – reżyser w Teatrze Polskiego Radia
 Wojciech Maciejewski (ur. 1945) – reżyser filmowy i telewizyjny
 Wojciech Maciejewski – ekonomista, prof. zw. dr hab.